Нелидовский район — административно-территориальная единица (район) на юго-западе Тверской области России с 1929 до 2018 гг., а также соответствующий ему одноимённый муниципальный район, упразднённый 21 апреля 2018 года.

В рамках муниципального устройства, в границах упразднённого муниципального района 21 апреля 2018 года образовано новое муниципальное образование Нелидовский городской округ.

В рамках административно-территориального устройства области, на его территории образована административно-территориальная единица, соответствующая категории округ.

Административный центр — город Нелидово, наделён статусом города окружного значения.

География 
Расположен на юго-западе Тверской области, город Нелидово раскинулся по берегам рек Межи (левом притоке реки Западной Двины) и её притока — невелички Семиковке.

Площадь района — 2632 км². Основные реки — Межа, Жукопа, Паникля, Дремовля, Лучеса, Велеса.

История 
До 1917 года территория Нелидовского городского округа входила в состав Бельского уезда Смоленской губернии. 17 июня 1929 года с образованием Западной области Нелидовский район вошёл в Ржевский округ Западной области. А с 29 января 1935, года была образована Калининская область, в её состав вошло 20 районов из Западной области, в том числе и Нелидовский район.

С октября 1941 года по март 1943 года район был оккупирован немецко-фашистскими войсками, хотя сам райцентр был освобождён 25 января 1942 года.

24 августа 1944 года район был передан Великолукской области, но после её ликвидации в 1957 году — возвращён Калининской области. 12 января 1960 года к Нелидовскому району была присоединена часть территории упразднённого Жарковского района.

С января 2006 до апреля 2018 гг. в состав упразднённого муниципального района входило 6 поселений, из них городских — 1, сельских — 5:

Население 
Население района по переписи 1989 года — 11 829 чел.

Состав городского округа

Экономика 
Нелидовский городской округ — одно из динамично развивающихся муниципальных образований Тверской области. В первую очередь, это обусловлено географическим положением. Округ расположен на юго-западе Тверской области. Здесь проходят автодорога федерального значения М9 «Балтия», железнодорожная магистраль Москва-Рига. Удалённость Нелидовского городского округа от Москвы — 321 км, от Твери — 220 км. Через округ проходит дорога на Смоленск и трассу Москва — Минск. Площадь муниципального образования составляет 261 223 га. Промышленность Нелидовского округа демонстрирует образцы высокотехнологичной конкурентоспособной продукции в различных отраслях — деревообработке, химической промышленности, машиностроении, металлообработке и т. д.

Уникальность Нелидовского городского округа — это высокий уровень промышленного потенциала, который основан на многоотраслевом промышленном производстве.

Промышленный комплекс является лидером экономики округа. В нём занято около 30 % работающего населения.

Оборот крупных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Нелидовского городского округа за 2018 год составил 4,1 млрд руб.

Наибольший удельный вес в структуре выпускаемой продукции занимают предприятия обрабатывающих производств. Приоритетными отраслями промышленности являются деревообработка и машиностроение. Выпуск продукции данных отраслей составляет соответственно 43 % и 36 %

от общего объёма промышленной продукции, производимой на территории округа.

Ведущими предприятиями Нелидовского городского округа являются:

АО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»

ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов»

ОАО «Нелидовский машиностроительный завод»

АО «Нелидовский завод пластических масс»

ООО «Нелидовский завод станочные нормали»

Транспорт 
Через район проходит автодорога «Москва—Рига», к югу — на Смоленск, к северу — на Осташков.

Культура 
Политика Нелидовского городского округа в области культуры направлена на сохранение культурного наследия и культурного потенциала, её самобытности, а также на формирование образа территории, обладающей собственной культурной уникальностью, на развитие сферы культуры в соответствии с современными требованиями посредством модернизации отрасли, укрепления и развития её инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности.

На территории Нелидовского городского округа функционирует сеть общедоступных организаций культуры и дополнительного образования детей:

* межпоселенческая центральная библиотека (включая 2 городских и 5 сельских филиалов);

* музейно-выставочный центр;

* Дворец культуры «Шахтёр» (включая 7 филиалов на селе);

* Детская школа искусств;

* кинотеатр «Спутник».

В учреждениях культуры работает более ста человек.

Охват населения библиотечным обслуживанием в Нелидовском городском округе составляет более 60 %.

Около 30 тыс.человек ежегодно посещают культурно-массовые мероприятия, проводимые в Нелидовском городском округе.

Число посетителей кинотеатра «Спутник» насчитывает около 15 тысяч человек.

В детской школе искусств функционирует 5 отделений: фортепианное, струнное, фольклорное, народных инструментов и художественное. Около трёхсот учащихся получают дополнительное образование по 11 специальностям.

Музейно — выставочный центр объединяет четыре экспозиции:

— «Музей шахтерской Славы» рассказывает об истории развития шахт;

— этнографический зал «Родные истоки» знакомит посетителей с богатой историей нашего города и района;

— историко-краеведческий зал «Мужество» представляет реликвии Великой отечественной войны, макет освобождения посёлка Нелидово от немецко-фашистских захватчиков, фотографии и документы нелидовцев — участников Великой Отечественной войны;

— выставочный зал проводит коллективные и персональные выставки, представляя на них работы разных направлений изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Нелидовцы с нетерпением ждут открытия главного социокультурного центра округа Дворца культуры «Шахтёр». После реконструкции во Дворце планируется увеличить количество клубных формирований. ДК будет проводить почти вдвое больше культурно-массовых мероприятий, внедрять новые виды и формы работы. Возможно размещение в здании новых музейных экспозиций, а также общественных организаций Нелидовского городского округа.

С 2022 года идёт  сближение с городом Карасук (уроженцы Сибири «Сталинские Дивизии» в годы ВОВ освобождали район в 42-43гг) что способствует развитию побратимых отношений.

Достопримечательности 
 

На территории Нелидовского городского округа расположен Центрально-Лесной заповедник. Здесь произрастает 560 видов высших растений, водится 17 видов рыб, 6 видов амфибий, 5 видов рептилий, 211 видов птиц, 54 вида млекопитающих, имеются 2 краеведческих музея.

Ссылки 
 Официальный сайт Нелидовского городского округа

 Историческая справка
 Сайт города Нелидово
 Район на архивных и современных картах

Примечания 

Нелидовский район
Городские округа Тверской области
Округа Тверской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2018 году